Risk:
 Risk – album zespołu Megadeth
 RISK (program) – edukacyjny program z języka angielskiego